Vonier ist der Familienname folgender Personen:

 Ansgar Vonier (1875–1938), von 1906 bis 1938 Abt der Buckfast Abbey in Devon (England)
 Fabienne Vonier († 2013), französische Filmproduzentin
 Monika Vonier (* 1980; geborene Monika Nesensohn), österreichische Politikerin (ÖVP) und Unternehmensberaterin